Mihăilești több romániai település neve:

 Mihăilești, város Giurgiu megyében
 Mihăilești (Buzău megye)